John Paul – ammiraglio statunitense
 John Paul – attore britannico
 John Paul – calciatore britannico
 John Paul – pioniere statunitense
 John Paul – pittore britannico
 John Paul – presbitero britannico
 John Joseph Paul – vescovo cattolico statunitense
 John R. Paul – virologo statunitense